Stuttgart Tennis Grand Prix 2023 er en tennisturnering for kvinder, der bliver afviklet indendørs på grusbaner i Porsche-Arena i Stuttgart, Tyskland i perioden . - . april 2023. Det er den 46. udgave af Stuttgart Tennis Grand Prix siden den første turnering i 1981, og turneringen afvikles af sponsorhensyn under navnet Porsche Tennis Grand Prix.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg € ????, hvilket var en stigning på ca. ???? % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Damesingle

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, heraf:
 22 spillere, der havde kvalificeret sig til turneringen på grundlag af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. . marts 2023 (fire uger før turneringens start).
 2 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC)
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q)

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 16 spillere om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble

Deltagere 
Turneringen havde deltagelse af 16 par, der var fordelt på:
 15 direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 1 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Kilder 

 Porsche Tennis Grand Prix  
 WTA - Stuttgart 2023 

2023
WTA Tour 2023